Табановић може бити:
 Табановић, насељено место у општини Шабац
 Табановић, насељено место у општини Мионица
 Табановићи, насељено место у општини Пожега